Veliki Vrh je je krajevno ime.

Naselje

Slovenija 
 Veliki Vrh, Bloke, Občina Bloke
 Veliki Vrh, Cirkulane, Občina Cirkulane
 Veliki Vrh, Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki
 Veliki Vrh pri Litiji, Občina Litija
 Veliki Vrh pri Šmarju, Občina Grosuplje

Hrvaška 
 Veliki Vrh - Občina Žumberak
 Veliki Vrh Kamanjski

Vzpetina v Sloveniji 

 Veliki vrh (2110 m) - Dleskovška planota
 Veliki vrh (2088 m) - pogorje Košuta (nem. Hochturm)Veliki vrh (Lajše)
 Veliki vrh (1344 m) - Pohorje
 Veliki vrh (1742 m) - Kamniško-Savinjske Alpe
 Veliki vrh (1624 m) - nad Pavličevim sedlom (nem. Sadonikhöhe)
 Veliki vrh (1165 m) - nad Mežiško dolino med Mežico in Črno na Koroškem
 Veliki vrh (1071 m) - Kanalski Lom
 Veliki vrh-Lajše (skoraj 900 m) - vzpetina, ki se dviga južno od Cerknega
 Veliki vrh (763 m)  - pri Limbarski gori nad Blagovico
 Veliki vrh (701 m)  - Orliško pogorje (Orlica)
 Veliki vrh (660 m)  - Polhograjsko hribovje pod Grmado
 Veliki vrh (619 m)  - Sevnica
 Veliki vrh (592 m)  - Mirnsko-Raduljsko hribovje/gričevje na Dolenjskem severno od Novega mesta
 Veliki vrh (441 m)  - nad Dobrovo oz. Stransko vasjo
 Veliki vrh (373 m)  - osamelec na Ljubljanskem Barju

Glej tudi 

 Mali Vrh

Naselja v Sloveniji